QCE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Copper Mountain Van Service, Colorado (Stati Uniti d'America)

QCE è il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. Si compone di SEI livelli di conoscenza: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2